У́лица Бе́хтерева (у́лица Акаде́мика В. М. Бе́хтерева) — улица в Октябрьском округе Липецка. Проходит в Тракторном (2-й участок) от улицы Красина до лесопарковой зоны в районе спорткомплекса «Пламя» (между улицами Декабристов и Гвардейской). Пересекает переулок Ильича.

История 
Первоначально имела название — 2-я Донска́я улица, названная по реке Дону. 26 марта 1957 года её переименовали в честь академика В. М. Бехтерева (1857—1927) к 100-летию со дня его рождения.

Застройка 
Застроена частными домами.

Транспорт 
 К домам начала улицы — авт. 5, 19, ост.: «Ул. Красина».
 К домам конца улицы — авт. 5, 323а, ост.: «Кинотеатр „Маяк“», «25-я школа».

Источники 
 «Сведения о наименовании и переименовании улиц города Липецка за период с 1918 по 2003 годы и о городских памятниках архитектуры» (подготовлены Липецким городским архивным управлением).
 Липецк. Атлас города. — Москва: ФГУП «МАГП», 2003.
 Справочный материал для милиционера по городу Липецку. — Липецк: изд-во «Ленинское знамя», 1968.
 

Улицы Липецка
Октябрьский округ Липецка